Марія Венто-Кабчі і Анжелік Віджайя були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Світлана Кузнецова і Аранча Санчес Вікаріо.

Анастасія Мискіна і Ай Суґіяма виграли титул, у фіналі перемігши пару Світлана Кузнецова і Аранча Санчес Вікаріо з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Примітки

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA)

Тур WTA 2004
Commonwealth Bank Tennis Classic
Спортивні змагання в Індонезії